Daring heißen:

 Daring (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Daring (Gemeinde Pattigham), Ortschaft der Gemeinde Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

 mehrere Schiffe der Royal Navy, siehe HMS Daring
 eine belgische Fußballmannschaft, siehe Daring Club de Bruxelles

Daring ist der Familienname folgender Personen:

 Mason Daring (* 1949), US-amerikanischer Komponist